A10, A-10:

Техника 
 Arrows A10 — британская гоночная машина 1987 года.
 Fairchild Republic A-10 Thunderbolt II — американский самолёт-штурмовик.
  — проект германской баллистической ракеты 1940-х годов.

Компьютерные устройства 
 AMD A10 — 64-битный процессор компании AMD выпускающийся с 2012 года.
 Apple A10 — 64-битный микропроцессор компании Apple выпущенный в 2016 году.
 PowerPC AS A10 — 64-битный процессор компании IBM выпущенный в 1995 году.

Дороги 
 A10 — автомагистраль в Англии.
 A10 — автомагистраль в Германии.
 A10 — автомагистраль в Хорватии.

Прочее 
 A10 — размер бумажного листа (26×37 мм) по стандарту ISO 216.

Примечания